Северноамериканска конфедерация по волейбол () е организация, която обединява волейболните федерации на страните от Северна, Централна Америка и Карибския басейн и защитава техните интереси.

Централата на организацията се намира в Санто Доминго, Доминиканска република. Създадена е в Пуерто Рико през 1968 г.

Федерации

Външни препратки 
 Официален сайт

Организации в Доминиканската република
Волейболни конфедерации
Спорт в Северна Америка
Пуерто Рико